Винебре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 26,4 км². Население — 459 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны